Cobet ist der Familienname folgender Personen:

 Carel Gabriel Cobet (1813–1889), niederländischer klassischer Philologe
 Fritz Cobet (1885–1963), deutscher Künstler
 Justus Cobet (* 1939), deutscher Althistoriker
 Heinrich Cobet (1904–1994), deutscher Buchhändler und Verleger
 Rudolf Cobet (1888–1964), deutscher Mediziner auf dem Gebiet der inneren Medizin

Siehe auch:
 Cobbett